— вымерший в течение XX—XXI веков вид однодольных цветковых растений рода  семейства . Впервые описан итальянским ботаником Муцио Томмасини в 1876 году.

Синоним — Loncomelos visianicum (Tomm.) Speta.

Распространение и среда обитания 
Эндемик архипелага Палагружа (Хорватия).

Произрастал на приморских скалах.

Ботаническое описание 
Луковичный геофит.

Был близок виду Ornithogalum pyrenaicum, отличаясь от последнего зеленовато-жёлтым околоцветником и яйцевидной формой завязи.

Природоохранная ситуация 
Ранее вид был занесён в Красную книгу в статусе «DD» (недостаточно данных).

Предпринимались безуспешные попытки сохранить редкое растение: Ornithogalum visianicum вносился в перечни строго охраняемых растений, сбор которых в Хорватии запрещён.

Примечания 

†
†
†